Crevada – fiume della provincia di Treviso in Italia
 Crevada – località italiana frazione dei comuni di San Pietro di Feletto e di Susegana